Sezon (1998) był 54. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 13 kwietnia 1998 i trwały do 25 października 1998. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Sigurd Rushfeldt, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 Kongsvinger IL - Kjelsås Fotball 2-2, 5-0

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1998 w piłce nożnej
1998 w Europie
Norwegia w XX wieku